Сен-Шартье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 29 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 600 человек (2007).

Достопримечательности 

 Приходская церковь XII века
 Замок Château des Maîtres sonneurs

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini